Per Onda libera si può intendere:
 Onda libera, programma televisivo in onda nel 1976 su Rai Rete Due
 Onda libera, album dei Modena City Ramblers
 Ondalibera, gruppo rock italiano.